Tota, Toda ou Dhuoda est un prénom féminin d’origine germanique (lié au mot theud : « peuple ») , porté aux  par les reines, princesses et dames nobles du royaume de Navarre et du duché de Vasconie.

Porteuses du prénom 
 Oneca ou Tota, née vers 790-795, épouse d’Eneko Arista, mère du roi García  Íñiguez et peut-être fille du comte d'Aragon Aznar  Galíndez.
 Tota ou Dhuoda, née vers 810, peut-être la fille de Sanche  Loup de Vasconie et la cousine de la précédente, épouse du comte Bernard de Septimanie et rédactrice d’un traité d’éducation.
 Tota ou Toda Aznárez (vers 885-après 970), reine de Navarre, petite-fille de Fortún Garcés (dynastie Arista), épouse de Sanche  Garcés (dynastie Jiménez), mère de García II Sánchez et tante du calife de Cordoue Abd al-Rahman III.
 Tōta Kaneko, poète japonais.

Patronyme 

 Alessandro Tota (né en 1982) , dessinateur de bande dessinée  et illustrateur italien trravaillant actuellement à Paris. 
 André Tota, footballeur français d'origine polonaise.
 Ciro Tota, dessinateur italien de bandes dessinées.

Toponymie

 Tota, ville de Colombie ;
 Dogbo-Tota, commune du département du Couffo, au Bénin ;
 Tota, arrondissement du département de Dogbo-Tota, situé au Bénin ;
 Laguna de Tota, lac naturel situé dans le département de Boyacá.

Autre 
 Agnostopelma tota, espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Theraphosidae.

Notes et références

Voir aussi 
 Toda